Помян:
 Помян (герб) — польский дворянский герб.
 Помян, Кшиштоф — польский и французский философ-эссеист, историк европейской культуры, политический публицист.